Highbrook – villaggio del Regno Unito
 Highbrook – sobborgo di Auckland, in Nuova Zelanda